Торн — остановочный пункт Свердловской железной дороги на 54 километре тупиковой 73-километровой ветки Верхнекондинская — Агириш, ранее железнодорожная станция. Расположен в Советском районе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Тюменской области.

История 
Данный участок представлял собой начало так и не построенного направления Верхнекондинская-Воркута (Лабытнанги). При появлении станции вокруг неё развился посёлок из двухэтажных домов для железнодорожников (ныне расселены). Существовала электрическая централизация стрелок и сигналов, оборудование которой размещалось в капитальном здании дежурного по станции

Описание 
Станционное путевое развитие демонтировано (кроме главного пути). Пассажирское движение Торн представлено единственным пригородным поездом Верхнекондинская — Агириш. Основной пассажиропоток платформы составляют путейцы, охотники (окрестности изобилуют дичью и зверем) и сборщики ягод (в осн. брусничники). На участке также существует нерегулярное движение дрезин, одиночных локомотивов и вывозных поездов (отдельные вагоны со станции Агириш, в основном, с лесными грузами).

Перспективы 
Восстановление станции и продолжение строительства участка весьма маловероятно. Широко рекламируемый в своё время проект «Урал Промышленный — Урал Полярный» не предусматривает строительства линии от Агириша, как более затратное (здесь участок длиннее), маршрут выбран от ст. Полуночное, расположенной на территории города Ивдель Свердловской обл. Кроме ст. Торн на участке также существовали станции Соболиная (8-й км линии) и Яныгъя (27-й км). Закрытие станций произошло в 80-х годах XX века, за исключением ст. Соболиной, которая просуществовала в данном статусе до 1997 года. В настоящее время участок Верхнекондинская — Агириш является одним неделимым перегоном.

Примечания

Ссылки 
 Единая сетевая разметка. Торн
 Торн: расписание электричек (пригородных поездов)
 Железнодорожная станция Торн
 [mapp41.narod.ru/map2/index2122.html Торн. Лист карты P-41-XXI,XXII. Советский]
 Остановочный пункт Торн

Железнодорожные станции и платформы Ханты-Мансийского автономного округа
Остановочные пункты Нижнетагильского региона Свердловской железной дороги